Slottsholmen kan syfta på:

 Slottsholmen, Kungsör – en holme i Arbogaån
 Slottsholmen, Södertälje – en holme i Södertäljeviken
 Slottsholmen, Uleåborg (finska: Linnansaari) – vid Ule älvs utlopp i Bottenviken 
 Slottsholmen, Västervik – i centrala Västervik är platsen för Stegeholms slottsruin 
 Slottsholmen, Tingsryd - borgruin i Hackekvarn, Urshults socken, Tingsryds kommun
 Slottsholmen, Kalmar - en mindre ö i Kalmar som upptas av Kalmar slott
 Slottsholmen, Malmö − platsen för slottet Malmöhus
 Slottsholmen, Viborg − platsen för godset Monrepos